Ferhatović est un patronyme bosniaque composé du prénom  et du suffixe patronymique slave -vić (« fils de Ferhat »).

Il est porté notamment par :
 Asim Ferhatović (1933–1987), joueur de football yougoslave ;
 Nijaz Ferhatović (né en 1955), joueur de football yougoslave.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque